Les termes livre bleu ou blue book désignent un rapport annuel ou toute autre compilation de statistiques et données chiffrées. Le terme date du , époque où de grands livres de velours bleu étaient utilisés pour tenir les archives du parlement du Royaume-Uni.

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Livre blanc
 Livre vert

Politique
Statistiques

de:Farbbuch
fa:کتاب آبی
la:Libri quodam colore significati
ru:Цветные книги